Jämtland tartomány, Svédország
 Jämtland megye, Svédország